Mark Rothko – pittore statunitense
 Cappella Rothko – cappella di Houston, in Texas (Stati Uniti d'America)
 Rothko – gruppo musicale inglese